Firmus

 Firmus, usurpateur en Égypte en 273 ;
 Firmus, ou Mascezel, général des Maures.
 Firmus, prêtre de Carthage et disciple de saint Augustin. 
 Firmus de Césarée : CPG 6120-6121